

Сметанино — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область

Сметанино — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Сметанино — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Сметанино — присілок, Тарногський район, Вологодська область